Adelia može označavati:
 Adelia (Animalia) Moulds, 2012, rod kukaca iz porodice Cicadidae 
 Adelia (Plantae)  L, biljni rod iz porodice Euphorbiaceae